Васильковцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Васильковцы — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Васильковцы — село в Гусятинском айоне Тернопольской области.
 Васильковцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.